

Дуба — село в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства.

Дуба — річка в повіті Хунедоара.

Дуба — село Рожнятівського району Івано-Франківської області.
 Дуба — річка в Рожнятівському районі Івано-Франківської області.

Дуба — місто в провінції Табук.

Дуба — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії.
 Дуба Пелєська — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії.
 Дуба-Стонська — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії.

Дуба — містечко в окрузі Чеська Липа Ліберецького краю.

 Томаш Дуба (* 1981) — чеський хокеїст, воротар.